Baby, Baby – brano musicale rappresentante il Belgio all'Eurovision Song Contest 1973
 Baby Baby – singolo degli Eighth Wonder del 1988
 Baby Baby – singolo di Amy Grant del 1991, dall'album Heart in Motion
 Baby Baby – singolo di Corona del 1995, dall'album The Rhythm of the Night
 Baby, Baby – singolo dei Blue Café del 2006
 Baby Baby – singolo delle Girls' Generation del 2007, dall'album Girls' Generation